|}
Die IND Brooklyn–Queens Crosstown Line, kurz IND Crosstown Line oder Crosstown ist eine U-Bahn-Strecke in New York City, USA. Sie verbindet den Stadtteil Long Island City im Bezirk Queens mit Downtown Brooklyn und wird ausschließlich von der U-Bahn-Linie G (G service) befahren. Die Crosstown verläuft östlich des East River und ist damit die einzige Stammstrecke der New Yorker U-Bahn, die nicht durch Manhattan führt. Ihre Erkennungsfarbe ist hellgrün, weshalb die Linie  auch die einzige New Yorker U-Bahn-Linie ist, die diese Farbe trägt.

Die Crosstown wurde seit 1922 geplant und schließlich im Rahmen der Independent Subway gebaut und in zwei Etappen zwischen 1933 und 1937 eröffnet. Die Strecke ist 7,1 Meilen (11,42 Kilometer) lang, hat 13 Stationen und verläuft zur Gänze unterirdisch. Nennenswerte durchquerte Stadtteile sind Greenpoint (Brooklyn), Williamsburg und Clinton Hill.

Quellen 
 The Independent Subway auf nycsubway.org (Zugriff: 8. April 2009)
 IND Division Timeline auf nycsubway.org (rechnet fälschlicherweise bis Church Avenue statt bis Bergen Street; Zugriff: 8. April 2009)

Strecke der New York City Subway
New York
Verkehrsbauwerk in Queens
Verkehrsbauwerk in Brooklyn
Bahnstrecke in New York